Az 1988. évi téli olimpiai játékokon a sífutás női 5 km-es klasszikus stílusú versenyszámát február 17-én rendezték Canmore-ban. Az aranyérmet a finn Marjo Matikainen nyerte meg. A versenyszámban nem vett részt magyar versenyző.

Végeredmény 
Az időeredmények másodpercben értendők.

Források 

N05